Кактус — советский короткометражный фильм 1976 года, режиссёр Жужана Петриашвили
 Кактус — австралийский фильм 1986 года, режиссёр Пол Кокс
 Кактус — испанский фильм 2001 года, режиссёр Пау Фрейксас
 Кактус — французский фильм 2005 года, режиссёры Жерар Биттон и Мишель Мюнц
 Кактус — австралийский фильм 2008 года, режиссёр Джасмин Юэн Коррокон
 Кактус — немецкий телефильм 2013 года, режиссёр Франциска Бух

См. также 
 Цветок кактуса (фильм)